Termenul MOBA se poate referi la:

 MOBA - Un gen de joc video
 Moba - Un oraș din Republica Democrată Congo.